Административное деление областей Республики Беларусь представляет собой второй (базовый) уровень её административно-территориального деления.

Этот уровень представлен:
 городами областного подчинения () — с численностью населения не менее 50 тыс. чел., являющиеся административными и крупными экономическими и культурными центрами, с развитой производственной и социальной инфраструктурой (этот статус могут иметь города с меньшим населением, имеющие важное промышленное, историческое значение, перспективы дальнейшего развития и роста численности населения);
 районами ().

В настоящее время в Республике Беларусь установлены следующие административные единицы этого уровня:
 118 районов;
 10 городов областного подчинения (из них 5 являются областными центрами, 3 — районными центрами, а также Жодино и Новополоцк).

В статье показаны также нижестоящие города районного подчинения (всего — 102 города, из них 88 являются районными центрами).

Брестская область 
 Брестская область (), административный центр — город Брест

Города областного подчинения:
  Барановичи (), административный центр Барановичского района (не входит в его состав)
  Брест (), административный центр Брестской области и Брестского района (не входит в его состав)
  Пинск (), административный центр Пинского района (не входит в его состав)

Районы:
  Барановичский () — на карте № 2; административный центр — город Барановичи, в состав района не входит
  Берёзовский () — на карте № 3; административный центр — город Берёза (), также включает город  Белоозёрск ()
  Брестский () — на карте № 1; административный центр — город Брест, в состав района не входит
  Ганцевичский () — на карте № 4; административный центр — город Ганцевичи ()
  Дрогичинский () — на карте № 5; административный центр — город Дрогичин ()
  Жабинковский () — на карте № 6; административный центр — город Жабинка ()
  Ивановский () — на карте № 7; административный центр — город Иваново ()
  Ивацевичский () — на карте № 8; административный центр — город Ивацевичи (), также включает город  Коссово ()
  Каменецкий () — на карте № 9; административный центр — город Каменец (), также включает город  Высокое ()
  Кобринский () — на карте № 10; административный центр — город Кобрин ()
  Лунинецкий () — на карте № 11; административный центр — город Лунинец (), также включает город  Микашевичи ()
  Ляховичский () — на карте № 12; административный центр — город Ляховичи ()
  Малоритский () — на карте № 13; административный центр — город Малорита ()
  Пинский () — на карте № 14; административный центр — город Пинск, в состав района не входит
  Пружанский () — на карте № 15; административный центр — город Пружаны ()
  Столинский () — на карте № 16; административный центр — город Столин (), также включает город  Давид-Городок ()

Витебская область 

 Витебская область (), административный центр — город Витебск

Города областного подчинения:
  Витебск (), административный центр Витебской области и Витебского района (не входит в его состав)
  Новополоцк (), расположен на территории Полоцкого района, не входит в его состав.

Районы:
  Бешенковичский () — на карте № 1; административный центр — городской посёлок Бешенковичи ()
  Браславский () — на карте № 2; административный центр — город Браслав ()
  Верхнедвинский () — на карте № 3; административный центр — город Верхнедвинск ()
  Витебский () — на карте № 4; административный центр — город Витебск, в состав района не входит
  Глубокский () — на карте № 5; административный центр — город Глубокое ()
  Городокский () — на карте № 6; административный центр — город Городок ()
  Докшицкий () — на карте № 7; административный центр — город Докшицы ()
  Дубровенский () — на карте № 8; административный центр — город Дубровно ()
  Лепельский () — на карте № 9; административный центр — город Лепель ()
  Лиозненский () — на карте № 10; административный центр — городской посёлок Лиозно ()
  Миорский () — на карте № 11; административный центр — город Миоры (), также включает город  Дисна ()
  Оршанский () — на карте № 12; административный центр — город Орша, который входит в состав района с 14 января 2013 года; район также включает город  Барань ()
  Полоцкий () — на карте № 13; административный центр — город Полоцк, который входит в состав района с 14 января 2013 года

  Поставский () — на карте № 14; административный центр — город Поставы ()
  Россонский () — на карте № 15; административный центр — городской посёлок Россоны ()
  Сенненский () — на карте № 16; административный центр — город Сенно ()
  Толочинский () — на карте № 17; административный центр — город Толочин ()
  Ушачский () — на карте № 18; административный центр — городской посёлок Ушачи ()
  Чашникский () — на карте № 19; административный центр — город Чашники (), также включает город  Новолукомль ()
  Шарковщинский () — на карте № 20; административный центр — городской посёлок Шарковщина ()
  Шумилинский () — на карте № 21; административный центр — городской посёлок Шумилино ()

Гомельская область 

 Гомельская область (), административный центр — город Гомель

Город областного подчинения:
  Гомель (), административный центр Гомельской области и Гомельского района (не входит в его состав)

Районы:
  Брагинский () — на карте № 1; административный центр — городской посёлок Брагин ()
  Буда-Кошелёвский () — на карте № 2; административный центр — город Буда-Кошелёво ()
  Ветковский () — на карте № 3; административный центр — город Ветка ()
  Гомельский () — на карте № 4; административный центр — город Гомель, в состав района не входит
  Добрушский () — на карте № 5; административный центр — город Добруш ()
  Ельский () — на карте № 6; административный центр — город Ельск ()
  Житковичский () — на карте № 7; административный центр — город Житковичи (), также включает город  Туров ()
  Жлобинский () — на карте № 8; административный центр — город Жлобин ()
  Калинковичский () — на карте № 9; административный центр — город Калинковичи ()
  Кормянский () — на карте № 10; административный центр — городской посёлок Корма ()
  Лельчицкий () — на карте № 11; административный центр — городской посёлок Лельчицы ()
  Лоевский () — на карте № 12; административный центр — городской посёлок Лоев ()
  Мозырский () — на карте № 13; административный центр — город Мозырь ()
  Наровлянский () — на карте № 14; административный центр — город Наровля ()
  Октябрьский () — на карте № 15; административный центр — городской посёлок Октябрьский ()
  Петриковский () — на карте № 16; административный центр — город Петриков ()
  Речицкий () — на карте № 17; административный центр — город Речица (), также включает город  Василевичи ()
  Рогачёвский () — на карте № 18; административный центр — город Рогачёв ()
  Светлогорский () — на карте № 19; административный центр — город Светлогорск ()
  Хойникский () — на карте № 20; административный центр — город Хойники ()
  Чечерский () — на карте № 21; административный центр — город Чечерск ()

Гродненская область 

 Гродненская область (), административный центр — город Гродно

Город областного подчинения:
  Гродно (), административный центр Гродненской области и Гродненского района (не входит в его состав)

Районы:
  Берестовицкий () — на карте № 1; административный центр — городской посёлок Большая Берестовица ()
  Волковысский () — на карте № 2; административный центр — город Волковыск ()
  Вороновский () — на карте № 3; административный центр — городской посёлок Вороново ()
  Гродненский () — на карте № 4; административный центр — город Гродно, в состав района не входит; район также включает город  Скидель ()
  Дятловский () — на карте № 5; административный центр — город Дятлово ()
  Зельвенский () — на карте № 6; административный центр — городской посёлок Зельва ()
  Ивьевский () — на карте № 7; административный центр — город Ивье ()
  Кореличский () — на карте № 8; административный центр — городской посёлок Кореличи ()
  Лидский () — на карте № 9; административный центр — город Лида (), также включает город  Берёзовка ()
  Мостовский () — на карте № 10; административный центр — город Мосты ()
  Новогрудский () — на карте № 11; административный центр — город Новогрудок ()
  Ошмянский () — на карте № 12; административный центр — город Ошмяны ()
  Островецкий () — на карте № 13; административный центр — город Островец ()
  Свислочский () — на карте № 14; административный центр — город Свислочь ()
  Слонимский () — на карте № 15; административный центр — город Слоним ()
  Сморгонский () — на карте № 16; административный центр — город Сморгонь ()
  Щучинский () — на карте № 17; административный центр — город Щучин ()

Минская область 

 Минская область (), административный центр — город Минск (не входит в её состав)

Город областного подчинения:
  Жодино ()

Районы:
  Березинский () — на карте № 1; административный центр — город Березино ()
  Борисовский () — на карте № 2; административный центр — город Борисов ()
  Вилейский () — на карте № 3; административный центр — город Вилейка ()
  Воложинский () — на карте № 4; административный центр — город Воложин ()
  Дзержинский () — на карте № 5; административный центр — город Дзержинск (), также включает город  Фаниполь ()
  Клецкий () — на карте № 6; административный центр — город Клецк ()
  Копыльский () — на карте № 7; административный центр — город Копыль ()
  Крупский () — на карте № 8; административный центр — город Крупки ()
  Логойский () — на карте № 9; административный центр — город Логойск ()
  Любанский () — на карте № 10; административный центр — город Любань ()
  Минский () — на карте № 11; административный центр — город Минск, в состав района не входит; также включает город  Заславль ()
  Молодечненский () — на карте № 12; административный центр — город Молодечно ()
  Мядельский () — на карте № 13; административный центр — город Мядель ()
  Несвижский () — на карте № 14; административный центр — город Несвиж ()
  Пуховичский () — на карте № 15; административный центр — город Марьина Горка ()
  Слуцкий () — на карте № 16; административный центр — город Слуцк ()
  Смолевичский () — на карте № 17; административный центр — город Смолевичи ()
  Солигорский () — на карте № 18; административный центр — город Солигорск ()
  Стародорожский () — на карте № 19; административный центр — город Старые Дороги ()
  Столбцовский () — на карте № 20; административный центр — город Столбцы ()
  Узденский () — на карте № 21; административный центр — город Узда ()
  Червенский () — на карте № 22; административный центр — город Червень ()

Могилёвская область 

 Могилёвская область (), административный центр — город Могилёв

Города областного подчинения:
  Бобруйск (), административный центр Бобруйского района (не входит в его состав)
  Могилёв (), административный центр Могилёвской области и Могилёвского района (не входит в его состав)

Районы:
  Белыничский () — на карте № 1; административный центр — город Белыничи ()
  Бобруйский () — на карте № 2; административный центр — город Бобруйск, в состав района не входит
  Быховский () — на карте № 3; административный центр — город Быхов ()
  Глусский () — на карте № 4; административный центр — городской посёлок Глуск ()
  Горецкий () — на карте № 5; административный центр — город Горки ()
  Дрибинский () — на карте № 6; административный центр — городской посёлок Дрибин ()
  Кировский () — на карте № 7; административный центр — город Кировск ()
  Климовичский () — на карте № 8; административный центр — город Климовичи ()
  Кличевский () — на карте № 9; административный центр — город Кличев ()
  Костюковичский () — на карте № 13; административный центр — город Костюковичи ()
  Краснопольский () — на карте № 10; административный центр — городской посёлок Краснополье ()
  Кричевский () — на карте № 11; административный центр — город Кричев ()
  Круглянский () — на карте № 12; административный центр ----город Круглое ()
  Могилёвский () — на карте № 14; административный центр — город Могилёв, в состав района не входит
  Мстиславский () — на карте № 15; административный центр — город Мстиславль ()
  Осиповичский () — на карте № 16; административный центр — город Осиповичи ()
  Славгородский () — на карте № 17; административный центр — город Славгород ()
  Хотимский () — на карте № 18; административный центр — городской посёлок Хотимск ()
  Чаусский () — на карте № 19; административный центр — город Чаусы ()
  Чериковский () — на карте № 20; административный центр — город Чериков ()
  Шкловский () — на карте № 21; административный центр — город Шклов ()

Примечания 

 
Республика Беларусь